La stagione NWBL 2002 fu la seconda della National Women's Basketball League. Parteciparono 6 squadre in un unico girone.

Rispetto alla stagione precedente, la lega perse le Mobile Majesty, che fallirono. Si aggiunsero tre nuove franchigie: le Chicago Blaze, le Houston Stealth e le Springfield Spirit.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Play-off

Primo turno

Finale per il quinto posto

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale

Tabellone

Vincitore

Note

Collegamenti esterni

Stagioni NWBL
Pallacanestro nel 2002